Kačar je lahko:

 Kačar, ujeda iz družine jastrebov  
 Kačar, priimek več znanih ljudi